Primavera
Ponto vernal

Localidades

Vernal (Utah)
Vernal Fall

Outros
Vernal (cratera)

Desambiguação